Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Eddie Dibbs 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Ivan Lendl (Campione)
 José Luis Clerc (semifinali)
 Johan Kriek (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Mark Edmondson (primo turno)

 Andrés Gómez (terzo turno)
 Eddie Dibbs (finale)
 John Sadri (quarti di finale)
 Mel Purcell (quarti di finale)
 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Shlomo Glickstein (terzo turno)
 Vincent Van Patten (primo turno)
 Hank Pfister (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1982